Cincinnatia comalensis är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och James Henry Ferriss 1906.  Cincinnatia comalensis ingår i släktet Cincinnatia och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
comalensis